Gösta Gustavsson (Gustavson, Gustafsson, Gustafson) kan syfta på:

Gösta Gustafson (1886–1963), svensk skådespelare
Gösta Gustavson (1895–1962), svensk målare
Gösta Gustafsson (född 1925), svensk riksdagsledamot (Socialdemokraterna)
Gösta Gustavson (1931–2008), svensk målare och grafisk konstnär
Gösta Gustafson (fysiker) (född 1941), svensk fysiker
Gösta Gustavsson (ingenjör)